Bușilă se poate referi la:

 Constantin Bușilă (1877 - 1950), om politic român, care a îndeplinit funcția de ministru
 Radu Bușilă (n. 1979), jurist și politician moldovean
 Pârâul lui Bușilă, curs de apă, afluent al Pârâului Bradului
 Bușila, Ungheni, localitate-centru de comună în raionul Ungheni, Republica Moldova

Legături externe 
 GENEALOGII/ Familia Busila, 23 februarie 2010, Mihai Sorin Radulescu, Ziarul de Duminică

Nume de familie românești